Харальд фон Бёмер (; род. 30 ноября 1942, Губен, Германия — ум. 24 июня 2018) — немецкий, швейцарский и американский иммунолог, исследователь развития и функционирования иммунной системы. Эмерит-профессор Гарвардской медицинской школы, член Леопольдины (2003).

Биография 
Был младшим из трёх детей офицера Генштаба  (1904 – 1945), казнённого за своё участие в заговоре 20 июля. Харальд учился медицине в Гёттингене, Фрайбурге и Мюнхене, в последнем, в университете имени Людвига и Максимилиана, получил степень доктора медицины в 1968 году. В 1974 году в Мельбурнском университете (Австралия) получил степень доктора философии (науч. рук-ль д-р Ken Shortman). В 1984 году хабилитировался в .

В 1968-71 гг. постодок в Институте биохимии им. Макса Планка и в 1971-73 гг. — в Институте медицинских исследований имени Вальтера и Элизы Холл в Мельбурне — как стипендиат общества Общества Макса Планка. С 1973 года член, в 1976—1996 гг. — постоянный член . В 1996—2000 гг. профессор иммунологии в Университете Декарта в Париже и директор его Unité 373 INSERM. С 1999 года в Гарвардской медицинской школе, где являлся профессором патологии, позже эмерит, также профессор-эмерит .

Также в 1981 году адъюнкт-профессор Медицинского колледжа в Гейнсвилле (Флорида) и в 1991-92 годах профессор иммунологии в Базельском университете.

В 1996—2000 гг. старший член .

В 1992—2000 гг. глава исполнительного комитета .

Член Европейской академии (1990).

С 1986 года член EMBO.
Член Американской ассоциации иммунологов (American Association of Immunologists) (1992), ,  (1997), Нью-Йоркской академии наук и др. организаций.

Награды и отличия 
 1987 — Почётный член Скандинавского общества иммунологии (Scandinavian Society of Immunology)
 1990 —  (совм. с Николь ле Дуарен и Готфридом Шацем)
 1990 — , Германское общество иммунологии
 1993 — , Германия (совместно с Ф. Маррак и Дж. Капплером)
 1997 — Премия Кёрбера
 2002 — Почётный доктор медицины Мюнхенского технического университета
 2003 — 
 2004 — Награда 
 2013 — Helmholtz International Fellow Award
 2016 — Novartis Prize for Basic Immunology

Примечания

Ссылки 
 Lymphocyte Survival and Lineage Determination through Positive Selection ,  

Иммунологи по алфавиту
Иммунологи Германии
Иммунологи Швейцарии
Иммунологи США
Члены Леопольдины
Члены Европейской академии
Профессора Гарвардского университета
Доктора медицины
Доктора философии
Почётные доктора Мюнхенского технического университета
Лауреаты Немецкой иммунологической премии